Aleksander Gella (1922-2014), socjolog
 Jan Gella (1892-1923), literat
 Maria Gella (1890-1970), aktorka